Lood (element), een metaal en chemisch element

 Publicatieblad van de Europese Unie, tot 2003 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
 Prison Break, een Amerikaanse televisieserie
 Packard Bell, een Amerikaanse elektronicafabrikant
 Persoonsbewijs, een identiteitskaart tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland
 Privébericht, een  persoonlijk bericht op een internetsite